Гічко́к () — англійське прізвище, що походить від скороченої форми Hick середньовічного особового імені Hicke як зменшувальної форми імені Річард із середньоанглійським зменшуваним суфіксом –cok.

Відомі носії 
 Альберт Спір Гічкок (, уроджений — Дженнінгс, ; 1865—1935) — американський ботанік.
 Альфред Гічкок (; 1899—1980) — англійський кінорежисер, продюсер, сценарист.
  (; 1861—1943) — американський художник представник «Вулканічної школи».
  (; 1850—1913) — американський художник.
 Едвард Гічкок:
 Едвард Гічкок (; 1793—1864) — американський геолог.
 Едвард Гічкок (; 1828—1911) — американський викладач і пропагандист фізичного виховання, син геолога Едварда Гічкока.
 Емілі Гічкок Террі (; 1838—1921) — американська ботанічна ілюстраторка, дочка геолога Едварда Гічкока.
  (;  1958) — американський актор, сценарист і продюсер.
 Орра Вайт Гічкок (; 1796—1863) — американська художниця, ілюстраторка, дружина геолога Едварда Гічкока
 Патриція Гічкок (; 1928—2021) — американська акторка, дочка Альфреда Гічкока.
  (; 1946—2015) — володарка титулів «Міс США» (1967) і «Міс Всесвіт» (1967).
 Чарлз Лео Гічкок (; 1902—1986) — американський ботанік.

Примітки